Avtandil Kenčadze (* 22. prosince 1995 Ambrolauri) je gruzínský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z račské obce Chrebalo, kde začal zápasit ve 12 letech pod vedením Tamaze Murusidzeho. Ve 14 letech se s bratrem Nikolozem přesunul do Kutaisi, odkud si je po čase stáhnul do olympijského tréninkového centra mládeže v Tbilisi začínající trenér Giorgi Gogšelidze. V gruzínské volnostylařské reprezentaci se prosadil v roce 2015 ve váze do 65 kg. Trenéry však nepřesvědčil a v roce 2016 dostal v nominaci na olympijské hry v Riu přednost Zurab Ijakobišvili.

Od roku 2017 startuje ve váze do 74 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Avtandila Kenčadzeho na uni-leipzig.de

Gruzínští volnostylaři
Narození 22. prosince
Narození v roce 1995
Narození v Gruzii
Žijící lidé
Muži